Agrupamentos de municípios coincidentes com as NUTS3, na forma de Áreas Metropolitanas ou Comunidades Intermunicipais (Lei nº75/2013 de 12 de Setembro).

 Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
 Área Metropolitana do Porto (PT11A)
 Alto Minho (PT111)
 Cávado (PT112)
 Ave (PT119)
 Alto Tâmega (PT11B)
 Tâmega e Sousa (PT11C)
 Douro (PT11D)
 Terras de Trás-os-Montes (PT11E)
 Região de Aveiro (PT16D)
 Região de Coimbra (PT16E)
 Região de Leiria (PT16F)
 Viseu Dão Lafões (PT16G)
 Beiras e Serra da Estrela (PT16J)
 Beira Baixa (PT16H)
 Médio Tejo (PT16I)
 Oeste (PT16B)
 Comunidade Intermunicipal de Lezíria do Tejo (PT185)
 Alto Alentejo (PT186)
 Alentejo Central (PT187)
 Alentejo Litoral (PT181)
 Baixo Alentejo (PT184)
 Algarve (PT150)
 Região Autónoma dos Açores (PT200)
 Região Autónoma da Madeira (PT300)